Nathan Paetsch (né le  à LeRoy, Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Il attaque sa carrière en 1998 dans la Western Hockey League en jouant pour les Warriors de Moose Jaw. Il est choisi en 2001 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Capitals de Washington en , en . En 2003, il est choisi par les Sabres de Buffalo au cours du repêchage d'entrée en , en .

De 2003 à 2006, il joue pour les Americans de Rochester en Ligue américaine de hockey. De 2006 à 2010, il joue avec les Sabres de Buffalo avant de passer le  aux Blue Jackets de Columbus en retour de Raffi Torres.

À l'été 2010, il rejoint en tant qu'agent libre les Panthers de la Floride.

Il remporte la Coupe Calder 2013 avec les Griffins de Grand Rapids.

Carrière internationale 
Il représente le Canada en sélections jeunes.

Trophées et honneurs personnels

Ligue américaine de hockey 
 2006 : sélectionné pour le Match des étoiles avec l'équipe Canada (titulaire).

Statistiques en carrière
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 
 
|1998-1999 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||2||0||0||0||0||1||0||0||0||0
|-
|1999-2000 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||68||9||35||44||49||4||0||1||1||0
|-
|2000-2001 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||70||8||54||62||118||4||1||2||3||6
|-
|2001-2002 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||59||16||36||52||86||12||0||4||4||16
|-
|2002-2003 ||Warriors de Moose Jaw ||LHOu ||59||15||39||54||81||13||3||10||13||6
|-
|2003-2004 ||Americans de Rochester ||LAH ||54||5||5||10||49||16||1||1||2||28
|-
|2004-2005 ||Americans de Rochester ||LAH ||80||4||19||23||150||9||1||1||2||16
|-
|2005-2006 ||Americans de Rochester ||LAH ||72||11||39||50||90||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006||Sabres de Buffalo ||LNH||1||0||1||1||0||1||0||0||0||0
|-
|2006-2007||Sabres de Buffalo ||LNH||63||2||22||24||50||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2007-2008||Sabres de Buffalo ||LNH||59||2||7||9||27||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Sabres de Buffalo ||LNH ||23 ||2 ||4 ||6 ||25 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010||Sabres de Buffalo ||LNH||11 ||1 ||1 ||2 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2009-2010 ||Blue Jackets de Columbus ||LNH ||10 ||0 ||0 ||0|| 6 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Americans de Rochester ||LAH || 9|| 1|| 2|| 3|| 2||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Crunch de Syracuse ||LAH || 34|| 8|| 9|| 17|| 12||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012|| EHC Wolfsburg Grizzly Adams || DEL|| 52|| 7|| 18|| 25|| 46|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013 || Griffins de Grand Rapids ||LAH || 70|| 4|| 27|| 31|| 32|| 24|| 0|| 11|| 11|| 21
|-
| 2013-2014 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 68 || 4 || 27 || 31 || 40 || 10 || 0 || 5 || 5 || 4
|-
| 2014-2015 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 75 || 8 || 30 || 38 || 42 || 16 || 0 || 4 || 4 || 2
|-
| 2015-2016 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 73 || 4 || 20 || 24 || 26 || 9 || 1 || 2 || 3 || 4
|-
| 2016-2017 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 73 || 1 || 17 || 18 || 30 || 19 || 2 || 5 || 7 || 8
|-
|2017-2018 || Americans de Rochester||LAH ||22 ||0 ||9 ||9 ||16 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2018-2019 || Americans de Rochester||LAH ||11 ||1 ||2 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2019-2020 || Americans de Rochester||LAH ||10||1 ||1 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

| 167 ||7 ||35 ||42 ||114 ||1||0||0||0||0

Au niveau international 

|-
| 2002 ||align=left| Canada U20 || align=left|Championnat du monde junior|| 7 || 0 || 1 || 1 || 0 || align=left| Médaille d'argent
|-
| 2003 || align=left| Canada U20 || align="left"|Championnat du monde junior || 6 || 1 || 0 || 1 || 4 || align="left"| Médaille d'argent

Références 

Naissance en mars 1983
Naissance en Saskatchewan
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Sabres de Buffalo
Choix de repêchage des Capitals de Washington
Joueur des Sabres de Buffalo
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Americans de Rochester
Joueur du EHC Wolfsburg Grizzly Adams
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Warriors de Moose Jaw
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Crunch de Syracuse